Рамо Тьери Сокуджу (род. 18 апреля 1984, Камерун) — камерунский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Выступает на профессиональном уровне, начиная с 2006 года, бывший чемпион KSW в полутяжёлом весе, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Pride, Strikeforce, DREAM, K-1, Bellator и др. В своем время входил в топ 10 лучших полутяжеловесов мира.

Сокуджу одерживал победы над такими бойцами, как Рикарду Арона, Антониу Рожериу Ногейра, Кадзухиро Накамура, Ян Блахович и Боб Сап.

Биография 
Родился и вырос в Камеруне, начал обучение дзюдо в возрасте 5 лет, выиграл 3 чемпионата подряд (1997—1999) среди юниоров у себя в стране. Повзрослев, хотел заниматься боксом и кикбоксингом, но родители не позволяли ему, потому что думали, что конкуренция будет слишком жёсткой. Но Сокуджу переехал в США в 2001 году, чтобы продолжать свою карьеру в дзюдо.

Достижения в MMA 
 ADFC
 Полуфиналист гран-при ADFC в 2010 году
 Dream
 Финалист гран-при DREAM Супер Халк
 Konfrontacja Sztuk Walki
 Чемпион KSW Light в тяжелом весе (Один раз)
 Лучший бой вечера (Один раз)
 Shark Fights
 Лучший бой вечера (Один раз)

Достижения в дзюдо 
 Winter National Championship (+100 kg) — 2009
 Grappler’s Quest — BJJ — 2003
 Golden State Championship — 2003
 San Jose Buddhist Tournament — 2003
 California State Championship — 2002
 Tenri 40th Anniversary Championship — 2002
 San Jose Buddhist Tournament — 2001
 US Open 2001 Las Vegas — Absolute
 Silver State Championship — 2001
 Gardena Tournament — 2001
 Golden State Championship — 2001
 Senior National Champion — 2000
 Tournoi International de la ville de Yaounde — 2000
 Cameroon Junior National Champion — 1999
 Cameroon Junior National Champion — 1998
 Cameroon Junior National Champion — 1997
 Golden gi Champion — 1997

Статистика в профессиональном ММА 

| Победа
| align=center| 19–18
| Джейми Абдалла
| TKO (удары)
| Australian Fighting Championship 22
| 
| align=center|2
| align=center|2:42
| Мельбурн, Австралия
|
|-
| Поражение
|align=center| 18-18
| Сергей Харитонов
| KO (удар)
| M-1 Challenge 80 - Kharitonov vs. Sokoudjou
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:40
| Харбин, Китай
|
|-
| Поражение
|align=center| 18-17
| Лукас Юрковски
| Раздельное решение
| KSW 39 - Colosseum
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Варшава, Польша
|
|-
| Победа
|align=center| 18-16
| Марсело Тенорио
| TKO (удары)
| Australian Fighting Championship 18
| 
|align=center| 1
|align=center| N/A
| Шанхай, Китай
|
|-
| Поражение
|align=center| 17-16
| Тиагу Силва
| TKO (удары)
| F2N: Fight2Night
| 
|align=center| 3
|align=center| 2:37
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Поражение
|align=center| 17-15
| Томаш Наркун
| TKO (удары)
| KSW 36: Materla vs. Palhares
| 
|align=center| 1
|align=center| 4:38
| Зелёна-Гура, Польша
| 
|-
| Победа
| align=center| 17-14
| Мэтт Хэмилл
| KO (удары)
| Venator FC 3: Palhares vs. Meek
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:37
| Милан, Италия
|
|-
| Поражение
|align=center| 16-14
| Пол Бентелло
| KO (удары)
| Abu Dhabi Warriors 3
| 
|align=center| 3
|align=center| 3:21
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
| Поражение
|align=center| 16-13
| Линтон Васселл
| TKO (удары)
| Bellator 134
| 
|align=center| 2
|align=center| 3:18
| Анкасвилл, США
|
|-
| Победа
|align=center| 16-12
| Малик Мерэд
| TKO (удары локтями)
| Bellator 127
| 
|align=center| 2
|align=center| 4:04
| Темекьюла, США
|
|-
| Победа
|align=center| 15-12
| Терри Дэвинни
| Сабмишном (удушение сзади)
| Bellator 121
| 
|align=center| 1
|align=center| 4:16
| Такервилл, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 14-12
| Константин Ерохин
| KO (удары)
| Fight Nights: Battle of Moscow 14
| 
|align=center| 1
|align=center| 2:28
| Москва, Россия
| 
|-
| Поражение
|align=center| 14-11
| Евгений Ерохин
| TKO (удары)
| Pankration: Mayor Cup 2013
| 
|align=center| 3
|align=center| 4:40
| Хабаровск, Россия
|
|-
| Победа
|align=center| 14-10
| Йон Ба Хи
| Решением (единогласным)
| Road FC 11
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
|align=center| 13-10
| Денис Комкин
| KO (удар ногой в голову)
| Pankration: Battle Of Empires 2
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:00
| Хабаровск, Россия
|
|-
| Поражение
|align=center| 12-10
| Ян Блахович
| Решением (единогласным)
| KSW 17: Revenge
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Лодзь, Польша
|
|-
| Поражение
|align=center| 12-9
| Райан Джиммо
| Решением (единогласным)
| MFC 31
| 
|align=center| 5
|align=center| 5:00
| Эдмонтон, Канада
| 
|-
| Победа
|align=center| 12-8
| Рой Боутон
| Решением (единогласным)
| Score Fighting Series 1
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Миссиссога, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 11-8
| Ян Блахович
| TKO (отказ от продолжения боя)
| KSW 15: Contemporary Gladiators
| 
|align=center| 2
|align=center| 5:00
| Варшава, Польша
|
|-
| Победа
|align=center| 10-8
| Валдас Поцевичус
| Решением (единогласным)
| Israel FC: Genesis
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Тель-Авив, Израиль
|
|-
| Поражение
|align=center| 9-8
| Шамиль Абдурахимов
| TKO (удары)
| ADFC: Round 2
| 
|align=center| 3
|align=center| 2:17
| Абу-Даби, ОАЭ
| 
|-
| Поражение
|align=center| 9-7
| Хьюстон Александр
| TKO (удары)
| Shark Fights 13: Jardine vs Prangley
| 
|align=center| 2
|align=center| 1:31
| Амарилло, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 9-6
| Хоаким Феррейра
| TKO (удары)
| Impact FC 1
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:20
| Брисбен, Австралия
|
|-
| Победа
|align=center| 8-6
| Дэйв Херман
| DQ (запрещенные удары коленями)
| ADFC: Round 1
| 
|align=center| 2
|align=center| N/A
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
| Поражение
|align=center| 7-6
| Икухиса Минова
| KO (удары)
| Dynamite!! 2009
| 
|align=center| 3
|align=center| 3:29
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
|align=center| 7-5
| Гегард Мусаси
| TKO (удары)
| Strikeforce: Fedor vs. Rogers
| 
|align=center| 2
|align=center| 3:43
| Хофман-Эстейтс, США
|
|-
| Победа
|align=center| 7-4
| Боб Сапп
| TKO (удары)
| DREAM 11
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:31
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
|align=center| 6-4
| Ян Нортдж 
| TKO (удары)
| DREAM 9
| 
|align=center| 1
|align=center| 2:30
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Поражение
|align=center| 5-4
| Ренату Собрал
| Сабмишном (удушение Брабо)
| Affliction: Day of Reckoning
| 
|align=center| 2
|align=center| 2:38
| Анахайм, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 5-3
| Луис Кане 
| TKO (удары)
| UFC 89
| 
|align=center| 2
|align=center| 4:15
| Бирмингем, Великобритания
|
|-
| Победа
|align=center| 5-2
| Кадзухиро Накамура
| TKO (травма ноги)
| UFC 84
| 
|align=center| 1
|align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 4-2
| Лиото Мачида
| Сабмишном (удушение ручным треугольником)
| UFC 79
| 
|align=center| 2
|align=center| 4:20
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
|align=center| 4-1
| Рикарду Арона
| KO (удары)
| PRIDE 34
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:59
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
|align=center| 3-1
| Антониу Рожериу Ногейра
| KO (удары)
| PRIDE 33
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:23
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 2-1
| Гловер Тейшейра
| KO (удары)
| WEC 24|WEC 24: Full Force
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:41
| Лемор, США
|
|-
| Победа
|align=center| 2-0
| Пол Веремеки
| TKO (удар ногой в голову и добивание)
| SF 17: Hot Zone
| 
|align=center| 1
|align=center| 2:11
| Портленд, США
|
|-
| Победа
|align=center| 1-0
| Гари Пэдилла
| Решением (раздельным)
| Total Combat 15
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Сан-Диего, США
|

Ссылки 
 U.S. Open Judo Championships Historical Results
 Sokoudjou «African Assassin» — PRIDE FC Profile

Бойцы смешанных единоборств Камеруна